Damares (cantora) — cantora brasileira de música gospel
 Damares Regina Alves — Ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos durante o governo Jair Bolsonaro
 Damaris — cantora peruana de música andina
 Dâmaris (Bíblia) — mulher ateniense mencionada no Novo Testamento

Ver também
 Damar 
 Damara (ovelha)
 Damaras

Desambiguação